Příjmení Nápravník nese více různých osobností:

 Eduard Nápravník (1839–1916) – český dirigent a hudební skladatel
 Milan Nápravník (1931–2017) – český spisovatel, představitel surrealismu
 Robert Nápravník (1839–1877) – český novinář a překladatel románů a divadelních textů